Velika nagrada Evrope 2007 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2007. Odvijala se je 22. julija 2007 na dirkališču Nürburgring v Nemčiji.

Rezultati

Kvalifikacije

Dirka 

|-
! 1
| 1 ||  Fernando Alonso || McLaren-Mercedes
| 60
| 2:06:26,358
| 2
| 10
|-
! 2
| 5 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 60
| + 8,155 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 15 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 60
| + 1:05,674
| 6
| 6
|-
! 4
| 17 ||  Alexander Wurz || Williams-Toyota
| 60
| + 1:05,937 
| 12
| 5
|-
! 5
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 60
| + 1:13,656
| 20
| 4
|-
! 6
| 9 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 60
| + 1:20,298
| 4
| 3
|-
! 7
| 10 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 60
| + 1:22,415
| 5
| 2
|-
! 8
| 4 ||  Heikki Kovalainen || Renault
| 59
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 9
| 2 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 59
| +1 krog
| 10
|
|-
! 10
| 3 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 59
| +1 krog
| 13
|
|-
! 11
| 8 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 59
| +1 krog
| 14
|
|-
! 12
| 23 ||  Anthony Davidson || Super Aguri-Honda
| 59
| +1 krog
| 15
|
|-
! 13
| 12 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 59
| +1 krog
| 8
|
|-
! Ods
| 6 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 34
| Hidravlika
| 1
|
|-
! Ods
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 19
| Hidravlika
| 16
|
|-
! Ods
| 11 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 18
| Trčenje
| 9
|
|-
! Ods
| 21 ||  Markus Winkelhock || Spyker-Ferrari
| 13
| Hidravlika
| 22
|
|-
! Ods
| 7 ||  Jenson Button || Honda
| 2
| Zavrten
| 17
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Spyker-Ferrari
| 2
| Zavrten
| 21
|
|-
! Ods
| 16 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 2
| Zavrten
| 11
|
|-
! Ods
| 19 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Ferrari
| 2
| Zavrten
| 18
|
|-
! Ods
| 18 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Ferrari
| 2
| Zavrten
| 19
|
|}

Opombe 

Vodilni: Felipe Massa 47 (8 - 12, 14 - 55), Markus Winkelhock 6 (2 - 7), Fernando Alonso 5 (56 - 60), Kimi Räikkönen 1 (1), David Coulthard 1 (13)
Markus Winkelhock je postal prvi dirkač v zgodovini Formule 1, ki se mu je v debitantski dirki uspelo prebiti iz zadnjega mesta do vodstva. 

Formula 1 sezona 2007
2007